Usa steht für:

 Usa (Bibel) (auch Ussa), Person aus dem Alten Testament

Flüsse:
 Usa (Sura), linker Zufluss der Sura bei Ust-Usa, Oblast Pensa, Russland
 Usa (Kikuletwa), Zufluss der Kikuletwa bei Karangai, Region Arusha, Tansania
 Usa (Njemen), rechter Zufluss des Njemen vor Ljubtscha, Rajon Nawahrudak, Belarus
 Usa (Wetter), rechter Zufluss der Wetter nach Fauerbach (Friedberg), Wetteraukreis, Hessen, Deutschland

Orte:
 Usa (Ōita), Stadt in der Präfektur Ōita, Japan
 Usa River (Tansania), Siedlung in Tansania

Usa ist der Familienname folgender Personen:

 Rafael Pacheco de Usa (* 1921), spanischer Kameramann, siehe Rafael Pacheco (Kameramann)

USA steht für:
 United States of America, Vereinigte Staaten von Amerika

 United Soccer Association, ehemalige nordamerikanische Fußballliga
 United Space Alliance, Joint-Venture von Boeing und Lockheed Martin
 United States Army, Teilstreitkraft der Vereinigten Staaten
 United Support of Artists, Band-Aid-Formation, siehe USA for Africa
 University of South Alabama in Mobile, USA
 US Airways, bis September 2008 (seither AWE), laut ICAO-Code
 USA (Yacht), Segelyacht
 USA Network, Kabelfernsehnetzwerk
 USA Limoges, Rugbyverein, Frankreich
 USA Perpignan, Rugbyverein, Frankreich

Siehe auch:
 Ussa (Begriffsklärung)

Abkürzung